A 15-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 3 și 4 martie 1984 la Scandinavium de la Göteborg, Suedia. Aceasta a fost a doua oară când Göteborg a găzduit acest eveniment, prima ediție găzduită de acest oraș având loc în 1974. Au participat 237 de sportivi din 26 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Scandinavium din Göteborg. Acesta a fost inaugurat în anul 1971.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Șase atleți au reprezentat România.

 Fița Lovin – 1500 m - locul 1
 Doina Melinte – 800 m - locul 2
 Cristina Cojocaru – 800 m - locul 3
 Mihaela Loghin – aruncarea greutății - locul 5
 Maria Radu – 1500 m - locul 7
 Sorin Matei – înălțime - locul 11

Note

Legături externe 
  Göteborg European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1984 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1984
Göteborg
Atletism